Långegyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långegyl (Öljehults socken, Blekinge, 624641-145527), sjö i Ronneby kommun, 
Långegyl (Öljehults socken, Blekinge, 625146-144888), sjö i Ronneby kommun,

Se även
Långagyl
Långegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn